Salesville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Salesville (Arkansas)
 Salesville (Ohio)
 Salesville (Texas)